Reicht ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Reicht (1928–2022), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Carina Reicht (* 2001), österreichische Leichtathletin